Rykowisko – okres godowy jeleni
 Rykowisko – góra w Masywie Śnieżnika (Sudety)
 Rykowisko – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Rykowisko – polski film obyczajowy z 1986 roku